Azafrán bastardo puede referirse a:
El nombre común de la planta Colchicum autumnale.
El nombre común de la planta Carthamus tinctorius.